Arevalillo puede referirse a:

 Arevalillo, municipio de la provincia de Ávila, España.
 Arevalillo de Cega, municipio de la provincia de Segovia, España.
 Arevalillo, río afluente del Adaja por la margen izquierda.